Quirion é no livro "A Dinastia Quirion" uma cidade elfica onde seus guerreiros tinham um objetivo inalcançável.

Também é conhecido na mitologia grega como o centauro que treinou Aquiles, Hércules e Jasão.
Desambiguação